Balakən (raion)
 Balakən (ville)